Corásmia — região histórica da Ásia Central, atualmente repartida entre o oeste do Uzbequistão e o norte do Turquemenistão
Língua corásmia — idioma persa extinto falado naquela região
Corásmia (satrapia) — subdivisão administrativa do Império Aqueménida
Corásmia (província) — subdivisão administrativa do atual Uzbequistão
Império Corásmio — centralizado na região da Corásmia
Canato de Quiva — estado da região que se autointitulava Khorezm ou Khwarazm
Quiva — cidade que no passado teve o mesmo nome da região

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos